Mostje je krajevno ime več naselij:

 Mostje, Lendava
 Mostje, Juršinci

Naselja v Sloveniji